Auf eigene Faust steht für:
 Auf eigene Faust (Comic), Lucky Luke-Comic (2012)
 Auf eigene Faust (Fernsehserie), kanadisch-französische Fernsehserie (1990–1993)
 Auf eigene Faust (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Budd Boetticher (1959)

Siehe auch:
 Neuseeland auf eigene Faust